De Eshof (Haren), begraafplaats
De Eshof (Herveld), monumentale boerderij
De Eshof (Norg), monumentale boerderij